Меннелл ():
 Меннелл, Лора (род. 1980) — канадская актриса.
 Меннелл, Филип (1851—1905) — английский писатель-биограф и издатель.

См. также